Le terme ligne B est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun.

Bus à haut niveau de service 
 Ligne B du réseau T2C de Clermont-Ferrand
 Ligne B du Mettis de Metz

Métro 
Ligne B du métro de Buenos Aires
Ligne B du métro de Los Angeles
Ligne B du métro de Lyon
Ligne B du métro de Mexico
Ligne B du métro de New York
Ligne B du métro de Prague
Ligne B du métro de Rennes
Ligne B du métro de Rome
Ligne B du métro de Rotterdam
Ligne B du métro de Toulouse

Tramway 
 Ligne B du tramway d'Angers
 Ancienne ligne B du tramway vicinal de Bruxelles
 Ligne B du tramway du Havre
 Ancienne ligne B du tramway de Lille ;
 Ligne B du tramway de Bordeaux
 Ligne B du TVR de Caen
 Ligne B du tramway de Cherbourg
 Ligne B du tramway de Grenoble
 Ligne B du tramway d'Orléans
 Ligne B du tramway de Reims
 Ligne B du tramway de Strasbourg

Voies ferrées  
Ligne B du RER d'Île-de-France

Bande dessinée 
 Ligne B, une bande dessinée française de Julien Revenu, parue en 2015

Voir aussi 
  
 
 

B